

Onomastica 
 Megacle (, "molto glorioso") – nome proprio di persona maschile

Persone 
Ateniesi
 Megacle  – arconte perpetuo di Atene dal 922 all'892 a.C.
 Megacle  – arconte eponimo nel 632 a.C.
 Megacle  – nipote del Megacle di Cilone e oppositore di Pisistrato, padre di Clistene
 Megacle  – figlio di Clistene e padre di Dinomaca, madre di Alcibiade
 Megacle  – nipote di Clistene (figlio di suo fratello Ippocrate), ostracizzato nel 487/486 a.C.

Altre persone
 Megacle  – siracusano, nemico acerrimo di Agatocle
 Megacle  – ufficiale del re dell'Epiro Pirro

Note